Nabel steht für:
 Bauchnabel
 im übertragenen Sinn die Mitte von etwas (z. B. der „Nabel der Welt“ in Delphi oder der Osterinsel)
 eine Vertiefung in der Mitte eines Schneckenhauses

Nabel ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Nabel (1950–2021), deutscher Politiker (SPD), MdL

NABEL ist eine Abkürzung für:
 das Nationale Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe der Schweiz, siehe NABEL

Siehe auch:
 Nabl
 

Abkürzung